

Bibbia
 Vigilante – termine che nella Bibbia designa un gruppo di angeli decaduti mandati ad assistere il genere umano

Cinema 
 The Vigilante – serial cinematografico del 1947
 Vigilante –  film del 1983 diretto da William Lustig

Altro 
 Giustiziere o vigilante – persona che indaga sui crimini e fa rispettare la legge senza averne l'autorità legale
 Guardia di sicurezza privata – privato cittadino che opera nel campo della vigilanza privata
 Vigilante – personaggio DC Comics
 North American A-5 Vigilante – bombardiere strategico imbarcato
 Vigilante – goletta della Regia Marina

 Vigilante – album dei Magnum del 1986
 Vigilante – videogioco picchiaduro a scorrimento del 1988

Altri progetti